Брорсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брорсон, Андерс (род. 1988) — американский кёрлингист.
 Брорсон, Ганс Адольф (1694—1764) — датский религиозный поэт; епископ
 Брорсон, Софи (Софи́ Ба́дер; род. 1991) — американская кёрлингистка.